Nationale A ist die aktuelle oder ehemalige Bezeichnung für nationale Sportligen:

 Championnat de Tunisie, oberste tunesische Fußballliga
 Nationale A (Basketball), oberste tunesische Basketballliga
 Nationale A (Handball), oberste tunesische Handballliga
 Ligue Magnus, höchste Spielklasse im französischen Profi-Eishockey